Живой мост:
 Живой мост — мост из живых корней каучуконосного фикуса; такие мосты распространены на востоке Индии;
 Живой мост — мост через реку Полисть в Старой Руссе;
 «Живой мост» — картина Франца Рубо.